La Categoria +78 kg (conosciuta anche come Pesi massimi) è stata la settima e ultima categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 22 atlete.
Le gare si sono svolte il 20 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi round del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade